

Album ed EP 
 Everybody – album dei Gods Child del 1994
 Everybody – album degli Hear'Say del 2001
 Everybody – album dei The Sea and Cake del 2007
 Everybody – album di Ingrid Michaelson del 2009
 Everybody – EP degli SHINee del 2013
 Everybody – album di Logic del 2017

Singoli 
 Everybody – singolo dei Cappella del 1991
 Everybody – singolo degli Hear'Say del 2001
 Everybody – singolo di Keith Urban del 2007
 Everybody – singolo di DJ BoBo del 1994
 Everybody – singolo di Madonna del 1982
 Everybody – singolo di Rudenko del 2009
 Everybody – singolo degli Stabilo del 2001
 Everybody – singolo di Tanel Padar e Dave Benton del 2001, vincitore dell'Eurofestival
 Everybody – singolo di Martin Solveig del 2005
 Everybody – singolo dei Turtles4 del 2007
 Everybody (Backstreet's Back) – singolo dei Backstreet Boys del 1997
 Everybody – singolo degli SHINee del 2013
 Everybody – singolo di Logic del 2017